Keltisch kruis (symbool), een symbool van het Keltisch Christendom.
Keltisch kruis (tarot), een kaartlegging in de tarot.